Brookside kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Brookside (Alabama)
Brookside (Colorado)
Brookside (Delaware)
Brookside (Ohio)
of naar
Brookside (televisieserie), een serie uit 1982 die speelt in Liverpool